Джеймс Клугманн (, при рождении Норман Джон Клугман, ; 27 декабря 1912, Лондон — 1977) — британский . Известен как автор первых двух томов официальной истории Коммунистической партии Великобритании.

Биография 
Родился в семье преуспевающего еврея-торговца. Член Компартии Великобритании с 1933 года, входил в её исполком.

Учился в Тринити-колледже Кембриджа, был видным активистом компартии..

С 1935 года секретарь Всемирной студенческой ассоциации (Париж).

Служил в армии с 1940 года. Вскоре был переведён в Управление специальных операций и отправлен разведчиком в югославский отдел в Каире. Клугманн пришёл к выводу, что партизаны Тито уничтожали немцев в намного большем количестве и эффективнее, чем четники Михаиловича, хотя последние преобладали в количестве и получали помощь от британцев. Настойчивые доклады Клугманна сыграли свою роль в том, что поддержка западных союзников была переведена от четников к партизанам. Несмотря на это, после войны он выступил автором книги «От Троцкого к Тито», в которой оправдывал сталинскую политику против коммунистов Югославии.

К августу 1945 года возвратился в Лондон.

В 1957—1977 годах редактор «Marxism Today».

Его сестра Китти была замужем за марксистским философом Морисом Корнфортом.

Книги 
 The History of the Communist Party of Great Britain: Formative and Early Years 1919—1924 (Vol. 1) ISBN 0-85315-372-8
 The History of the Communist Party of Great Britain: The General Strike 1925—26 (Vol. 2) ISBN 0-85315-374-4

Примечания

Ссылки 
 http://www.grahamstevenson.me.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=333:james-klugmann&catid=11:k&Itemid=101  

Члены Коммунистической партии Великобритании
Марксисты
Журналисты Великобритании
Историки Великобритании
Разведчики Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)